Magdiel (em hebraico: מגדיאל) é um nome hebraico que pode significar:

 Magdiel, uma das comunidades fundadas agora parte de Hod HaSharon
 Magdiel (escola), um internato da Juventude Aliyah
 Magdiel (Edom) é o nome de um clã edomita.

Desambiguação